Grammi puede referirse a:

 Grammis, premio musical sueco.
 Grammi, uno de los Osos Gummi.
 Grammi, periódico griego.